Kamen steht für:

 Kamen, Stadt im Ruhrgebiet
 Kamen am Ob, Stadt in der Region Altai, Russland
 Kamen (Berg), Berg in Sibirien
 Kamen (Vulkan), Vulkan auf Kamtschatka
 Burg Kámen in Kámen, Okres Pelhřimov

Kámen ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Kámen u Děčína (Heidenstein), Gemeinde im Okres Děčín
 Kámen u Habrů (Steinsdorf), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Kámen (Kraslice) (Stein am Hohen Stein), Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov
 Kámen u Křenic (Stein), Ortsteil von Křenice, Okres Klatovy
 Kámen u Pacova (Stein), Gemeinde im Okres Pelhřimov

Kamen ist der Familienname folgender Personen:
 Dean Kamen (* 1951), US-amerikanischer Unternehmer
 Hannah John-Kamen (* 1989), britische Schauspielerin
 Henry Kamen (* 1936), britischer Historiker
 Martin Kamen (1913–2002), US-amerikanischer Physiker
 Michael Kamen (1948–2003), US-amerikanischer Komponist
 Nick Kamen (1962–2021), britisches Model und Sänger
 Robert Mark Kamen (* 1947), US-amerikanischer Drehbuchautor